Sahirja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sagorje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Rohatyn siehe Sahirja (Iwano-Frankiwsk, Rohatyn)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Tlumatsch, siehe Sahirja (Iwano-Frankiwsk, Tlumatsch)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Sahirja (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Rawa-Ruska, siehe Sahirja (Lwiw, Rawa-Ruska)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Landgemeinde Solonka, siehe Sahirja (Lwiw, Solonka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, Landratsgemeinde Luky siehe Sahirja (Sambir, Luky)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, Landratsgemeinde Nyklowytschi siehe Sahirja (Sambir, Nyklowytschi)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Frunsiwka, siehe Sahirja (Frunsiwka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Sahirja (Sboriw)

uk:Загір'я